

Patronyme 

 Levan Mchedlidze, footballeur géorgien ;
 Tamaz Mchedlidze, joueur géorgien de rugby à XV.